Se denomina Iglesia del Santo Sepulcro, a diversos templos ubicados en diferentes lugares y que tienen por común relación la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde la tradición cristiana sitúa el enterramiento y resurrección de Jesús de Nazaret:

España 
 Iglesia del Santo Sepulcro en (Toro, provincia de Zamora)   
 Iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad de Zamora
 Iglesia del Santo Sepulcro en  Alcoy
 Iglesia del Santo Sepulcro en Estella
 Iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río (Navarra)